

Potassium

Krypton 

Liste en rapport avec la chimie